She-Wolf (in inglese membro femminile della specie Canis lupus) può riferirsi a:

Musica
She Wolf  – singolo di Shakira del 2009.
She Wolf  – album di Shakira del 2009.
She-Wolf  – traccia dell'album Cryptic Writings dei Megadeth del 1997.
She Wolf (Falling to Pieces)  – singolo di David Guetta del 2012.